Бо́рзиг () — фамилия немецкой семьи промышленников:
 Борзиг, Август (1804—1854) — основатель заводов Борзига
 Борзиг, Август Юлиус Альберт (1829—1878) — сын Августа Борзига, сооснователь машиностроительного завода «Maschinenfabrik Deutschland» в Дортмунде
 Борзиг, Арнольд (1867—1897) — сын Августа Юлиуса Альберта Борзига, крупный промышленник
 Борзиг, Эрнст (1869—1933) — сын Августа Юлиуса Альберта Борзига, крупный промышленник
 Борзиг Младший, Эрнст фон (1906—1945) — сын Эрнста Борзига, участник движения Сопротивления, член кружка Крайзау
 Борзиг, Конрад фон (1873—1945) — сын Августа Юлиуса Альберта Борзига, крупный промышленник

См. также 
 Заводы Борзига